Восьмóй псалóм — 8-й псалом из книги Псалтирь (в масоретской нумерации — так же 8-й). Известен по латинскому инципиту «Domine Dominus noster». Автором считается Давид, псалом имеет надписание «Псалом Давида».

В Ветхом Завете псалом следует за группой «псалмов плача» (псалмы 3-7), наполненных воззваниями к Господу об избавлении и вставками, воспевающими Бога и человеческое достоинство.

Христиане относят его к мессианским псалмам. Это радостное прославление Бога и размышление о Божьем миропорядке. Основная мысль: человек — венец Божьего творения, котому Бог даровал власть над остальным творением. О грехопадении человека и последствиях этого не упоминается. Однако в Новом Завете автор Послания к Евреям, цитируя 5-7 стихи псалма, продолжает их утверждением, что назначение стать венцом творения в полной мере исполнилось во Христе и верующих в Него ().

Псалом используется в еврейской, католической и различных протестантских литургиях. Неоднократно перекладывался на музыку.

Богословие

Стихи 1-2, 10 
Первый стих представляет собой обычное надписание. Указание: «гиттит» (в Синодальном переводе: «на Гефском (орудии)») может означать как музыкальный инструмент, так и мелодию, музыкальную традицию.

Собственно псалом начинается и заканчивается одинаковым восклицанием-прославлением во 2 и 10 стихах: «Господи, Боже наш! как величественно имя Твоё по всей земле!» Отметим, что библейское понятие «имя», описывает личность. Таким образом это прославление природы и характера Бога.

«Слава … простирается превыше небес!» Допустимый перевод этих слов «облаченный в славу небесную».

Стих 3 
Ещё не растлённые грехом «младенцы» инстинктивно чувствуют Божьей величие и воздают Ему хвалу. «Младенцы» в данном случае — гипербола, под которой можно понимать в том числе и чистых душой взрослых. Образ «младенцев» ярко контрастирует с могущественными врагами — даже из слабых Бог может создать силу, способную противостоять врагами.

Цитирование 3-го стиха в Новом Завете 

Согласно , в новозаветные времена 3-й стих псалма процитировал Иисус Христос в ответ на негодование руководителей Иерусалимского храма. Перед этим Иисус очистил храм, выгнав из него торгующих, затем совершил исцеления слепых и хромых. В ответ на это дети скандировали: «Осанна Сыну Давидову!», славя Иисуса как Мессию. На упрёк первосвященников и книжников, уверенных, что Иисус не является Миссией, Он ответил цитатой 3-го стиха 8-го псалма. Об ответной реакции правителей ничего не сказано, но Матфей сообщает, что Иисус, оставив их, вернулся в Вифанию.

Цитирование псалма Христом показывает, что Божье действие побуждает к хвале даже (а возможно — особенно) детей. Здесь уместна аналогия с мыслью, высказанной апостолом Павлом: «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное» (), где под «мудрыми» и «сильными» подразумеваются те, кто считают себя таковыми, в данном случае — правители храма.

Если в цитировании 3-го стиха в Евангелии от Матфея и присутствует христология, то неявно. В этом эпизоде дети, скорее всего, славили Яхве за дела, которые Он творил через Иисуса-Мессию, но не Иисуса как Бога. Однако можно допустить, что у современников Матфея могла быть мысль о том, что Иисус действовал как Бог.

Стих 4-9 

Давид в благоговении размышляет о чуде Божьего творения, описанном в первых главах книги Бытие и выражает удивление той особой роли, которую Бог отвел человеку в сотворённом мире. На фоне величия небес, луны и звёзд Давид рассуждает об относительной незначительности человека в свете Божьих замыслов. По сути, Давид вопрошает к Богу, почему Он вообще уделяет такое внимание людям? Мы видим размышление над сказанным в , где Бог, сотворив людей по Своему образу и подобию, ставит их владычествовать над рыбами, птицами и животными. И лишь немного умаляет Бог людей перед ангелами, то есть служащими у престола Божия.

Таким образом, в центре внимания псалмопевца — царственное положение Адама и его особое назначение, которое дал ему Бог. Ветхий Завет повествует, как не справились с этим назначением Адам, Ной, Израиль и так далее. Примечательно, что в иудейских источниках к 8-му псалму на протяжении столетий обращались, чтобы подчеркнуть незначительность человека, а не для того, чтобы показать его венцом творения.

Цитирование 5-7 стихов в Новом Завете 

В Новом Завете в Послании к Евреям цитирование 5-7 стихов псалма () носит христологический характер. Используя 8-й псалом, автор доносит главную мысль: назначение Адама — быть венцом Божьего творения — исполнилось во Иисусе Христе («последнем Адаме» согласно ).

Важными для понимания цитаты деталями контекста является 5-й стих («ибо не Ангелам Бог покорил будущую вселенную» ), подчёркивающий, что покорена не только эта вселенная, но и будущая. Важна и вступительная фраза непосредственно перед цитатой «некто негде засвидетельствовал» (). Такая неопределённость говорит не о том, что автор забыл, кто и где это сказал, а о его желании сконцентрировать внимание на Боге, а не личности псалмопевца.

В единстве с человеческим родом () Христос на время стал ниже ангелов. Объединив две природы, человеческую и божественную, Христос соединился с нами в нашей слабости и незначительности на фоне величественности творения. Эта слабость завершилась крестной смертью, после чего Он был увенчан «славою и честью» (). Достоинство людей, дарованное Адаму, нашло окончательное осуществление и выражение в Сыне. Тем самым Христос вместе с людьми исполнил назначение стать венцом Божьего творения.

Парный псалом 
В богословской литературе 8-ой псалом иногда называют «парным» 109-му псалму. Их содержание заметно перекликается, кроме того, оба псалма истолковываются с христологической точки зрения в одних и тех же фрагментах Нового завета: 1-й и 2-й главах Послания к Евреям, 15-й главе Первого послания к Коринфянам, 1-й главе Послания к Ефесянам. Более того  и  содержат практически тождественные отрывки и объединяются в перечисленных новозаветных текстов, чтобы показать покорение будущей вселенной Христу.

Однако в  о покорении под ноги Христу говорится в будущем времени, в то время как в  — как о свершившемся факте. Для первых читателей текстов эта разница представляла богословскую проблему и иудейские раввины искали ей различные объяснения. Именно это и делает автор Послания к Евреям в отрывке . Согласно ему, провозглашённое псалмопевцем господство Христа исполнилось в богословской реальности, однако в исторической — оно не всегда заметно. В исторической реальности, оно, по мнению автора Послания к Евреям, уже осуществилось и ещё осуществится в Христе воскресшем.

Использование

В музыке 

По мотивам 8-го псалма в 1885 году шведский композитор  создал гимн . Произведение перевёл на русский язык Иван Проханов, в России оно известно под названием «Великий Бог». Этот гимн включён в богослужебный сборник «Песнь Возрождения».

В литературе 

Вопрос «Что есть человек?» из 8-го псалма, возможно, лежит в основе монолога «» в «Гамлете» Шекспира. Литературовед Питер Мур утверждает, что Шекспир был вдохновлён пересказом Псалма 8, составленного Генри Говардом, графом Сурреем, когда тот ожидал казни в Лондонском Тауэре в конце 1546 или начале 1547 года.

Марк Твен заимствовал название «» для опубликованного анонимно в 1906 году философского эссе, наполненного идеями детерминизма.

Название научно-фантастического рассказа 1974 года американского писателя Айзека Азимова «» также взято из Псалма 8.

В космосе 
Римский папа Павел VI отправил текст 8-го псалма на кремниевом диске на Луну в своём «» Аполлона-11.​

Комментарии

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8
Пророчества Библии